Lucjan Rydel (1833-1895) – ojciec, lekarz okulista, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Akademii Umiejętności
 Lucjan Rydel (1870-1918) – syn, poeta i dramatopisarz doby Młodej Polski, upamiętniony jako Pan Młody w Weselu Wyspiańskiego